Ajax Systems es una empresa tecnológica internacional con plantas de producción de ciclo completo ubicadas en Kiev. Fundada en 2011 en Kiev por Oleksandr Konotopskyi, la empresa desarrolla sistemas de seguridad inalámbricos y cableado.  

El producto principal de la empresa es Ajax: un sistema de seguridad inalámbrico de nivel profesional. En 2020, la línea de productos Ajax consta de 27 dispositivos, incluidos detectores que protegen contra robos, incendios e inundaciones, así como relés que controlan la alimentación de electrodomésticos. Los detectores pueden funcionar hasta 7 años con las baterías incorporadas. Para la comunicación dentro del sistema, los dispositivos utilizan Jeweller, un protocolo de radio bidireccional patentado. Jeweller garantiza un rango de alcance de hasta 2000 metros y un tiempo de recepción de alarma de 0,15 segundos.

Los productos de la empresa se venden en 93 países.

En 2015, Ajax Systems recibió una inversión de 1 millón de dólares del fondo de capital riesgo SMRK y $ 10 millones de Horizon Capital en 2019.

Historia de la empresa

Antecedentes (2008-2011) 
En 2008, Oleksandr Konotopskyi y Yevhen Humeniuk fundaron Secur: la empresa de distribución importaba sistemas de seguridad y videovigilancia de China a Ucrania.

Fundación y desarrollo (2011–2014) 
La empresa Ajax Systems fue fundada en 2011 con un capital inicial de $ 50 000. Los primeros productos fueron detectores de movimiento Ajax (WS-301), detectores de apertura de puertas y ventanas (WS-401), detectores de rotura de cristales (WS-601), detectores de rotura de cristales y de movimiento (WS-302GB), detectores de humo (WS-501), un mando (WS-101), un teclado inalámbrico (WS-102) y una sirena con luz y sonido (WS-201). Para conectarse a las centrales receptoras de alarma, estos dispositivos inalámbricos utilizaban el receptor programable PR-104.

El receptor se comunicaba con dispositivos mediante Conquiztador, un protocolo de radio unidireccional que cubría una distancia de hasta 500 metros (el rango de comunicación promedio de los sistemas de seguridad de otros fabricantes era de hasta 150 metros). Los dispositivos Ajax eran un 30 % más económico que los homólogos polacos de bajo costo y funcionaban con baterías de 3 a 5 años.

Desde 2015 
En 2015, Ajax Systems lanzó la producción de dispositivos de seguridad de segunda generación: Detector de movimiento MotionProtect, detector de apertura DoorProtect, detector de rotura de cristal GlassProtect y SpaceControl, un mando con un botón de pánico para gestionar el sistema. 

La nueva línea de productos contó con hardware y software avanzados encapsulados en una carcasa plástica de diseño moderno fabricada en color blanco o negro. Debido al nuevo protocolo de radio bidireccional Jeweller, el rango de comunicación de los dispositivos aumentó a 2000 metros, el tiempo de operación con las baterías alcanzó los 5-7 años y el intervalo mínimo de ping a cargo del panel central se acortó a 12 segundos.

En 2015, el fondo de riesgo ucraniano SMRK invirtió un millón de dólares en Ajax Systems a cambio de una participación de la empresa.

En 2016, Ajax Systems amplió la línea de productos, y ofreció un sistema de seguridad integral para la monitorización independiente, capaz de conectarse con una central receptora de alarma.

Presentó el panel de control Hub, el servidor Ajax Cloud, las app del Sistema de seguridad Ajax para iOS y Android y una amplia gama de dispositivos:  detector combinado de movimiento y rotura de cristales CombiProtect, detector de movimiento infrarrojo MotionProtect Plus con sensor de microondas adicional, detector de incendio humo y temperatura FireProtect, detector de fugas LeaksProtect, sirena para exterior StreetSiren y relé de potencia WallSwitch.

En 2017, Ajax Systems introdujo OS Malevich, un nuevo sistema operativo para hubs, así como el detector de apertura DoorProtect Plus con sensores de vibración e inclinación, el detector de incendios FireProtect Plus con sensor de monóxido de carbono, la sirena HomeSiren para uso en interiores y el teclado táctil KeyPad. El sistema de seguridad comenzó a admitir la conexión de cámaras de videovigilancia a través del protocolo RTSP. En el mismo año, la empresa presentó Transmitter, un módulo de integración que conecta detectores de terceros (por ejemplo, detectores de exterior) a Ajax.

En 2018, OS Malevich se actualizó con la capacidad de crear grupos de seguridad y códigos de teclado personales. La empresa lanzó Hub Plus, un nuevo modelo del panel de control inteligente con cuatro canales de comunicación (Ethernet, Wi-Fi, dos tarjetas SIM) y MotionProtect Outdoor, un detector de movimiento para exterior con algoritmo digital que evita la falsa activación (LISA). Además del relé de potencia, Ajax System introdujo el relé de baja corriente con un contacto seco para el control remoto de electrodomésticos (por ejemplo, válvulas eléctricas y cerraduras eléctricas).

Para gestionar y configurar Ajax desde la PC, la empresa lanzó la app Ajax PRO Desktop. Y desde finales de 2018, las grandes empresas de seguridad y servicios han recibido una forma de integrar las tecnologías Ajax en sus ecosistemas a través de la API.

En 2019, Ajax Systems lanzó Button, un botón de pánico/control remoto para escenarios, el repetidor de señal de radio ReX, el panel central Hub2 que admite la verificación visual de alarmas y el detector de movimiento MotionCam con una cámara. La empresa lanzó seis líneas de montaje y automatizó la mayoría de los procesos de producción, lo que aumentó la producción mensual a 250 000 dispositivos.

Producción 
Ajax Systems desarrolla hardware, software y diseña los dispositivos internamente. Dependiendo de la complejidad, el desarrollo de un dispositivo tarda de 6 meses a 2 años y medio.

La empresa tiene producción de ciclo completo: montaje automatizado de placas (línea SMT), instalación automatizada de firmware, montaje de dispositivos y embalaje en una cinta transportadora. Los productos se prueban utilizando soportes de prueba y software patentado. 

En 2018, Ajax Systems producía 108 000 dispositivos en un mes, con una dotación de 250 personas. En 2020, la empresa alcanzó una producción mensual de 250 000 dispositivos. Ajax Systems cuenta con 850 empleados; la mitad de ellos participan en la producción.

Principio de funcionamiento 
El hub es el dispositivo central del sistema: el panel de control. Con un funcionamiento mediante alimentación eléctrica, el hub también está equipado con una batería de reserva que garantiza hasta 16 horas de funcionamiento autónomo.

Se pueden conectar hasta 150 dispositivos Ajax al hub a través del protocolo de radio Jeweller, incluidos detectores de seguridad, incendios e inundaciones, sirenas, teclados, mandos. así como dispositivos de control de la alimentación. Con un funcionamiento de hasta 7 años con las baterías incorporadas, los dispositivos pueden comunicarse con el hub a una distancia de hasta 2000 metros. El sistema admite hasta 50 cámaras o DVR con una cantidad ilimitada de transmisiones de vídeo.

Una vez que el hub recibe una señal de alarma del detector, enciende las sirenas y notifica inmediatamente a los usuarios y a la central receptora de alarma. Además, el hub reacciona al corte de la energía, los intentos de inhibición de radio, el desmantelamiento y la pérdida de conexión a Internet.

Los hubs utilizan varios canales de comunicación independientes. Hub tiene dos canales (Ethernet y GSM), Hub Plus admite cuatro canales (Wi-Fi, Ethernet, tarjetas GSM 2G y 3G); Hub 2 puede utilizar tres canales (Ethernet y dos tarjetas GSM). El hub mantiene una conexión constante con el servidor en la nube de la empresa (Ajax Cloud). Por lo tanto, el sistema se puede controlar de forma remota a través de las app para teléfonos inteligentes. En caso de pérdida de conexión entre el hub y el servidor en la nube, el sistema también provoca la alarma.

El sistema de seguridad notifica al usuario de todas las alarmas y eventos con notificaciones push, SMS y llamadas telefónicas. La central receptora de alarmas (CRA) recibe alarmas y eventos a través de Contact ID o protocolo SIA. El hub puede comunicarse con la CRA directamente o a través de Ajax Cloud (canal de comunicación de respaldo).

Los usuarios pueden gestionar el sistema con la app Ajax Security System para iOS o Android. La app permite conectar dispositivos escaneando el código QR, crear grupos de seguridad, agregar usuarios y administrar sus derechos de acceso, ver el registro de eventos y cambiar entre modos de seguridad. Para instaladores y personal de centrales receptoras de alarmas, se desarrolló la app Ajax PRO para iOS y Android. Ajax PRO tiene la misma funcionalidad, pero su interfaz está adaptada para gestionar numerosos sistemas. Como alternativa a las CRA, la empresa lanzó la app Ajax PRO Desktop con funciones de monitorización de alarmas y eventos.

Los dispositivos Ajax cumplen con las normas EN 50131 (el grado más alto de confiabilidad para los sistemas de seguridad inalámbricos de Grado 2) y EN 14604.

Tecnologías 

 Jeweller es una tecnología de radio bidireccional que funciona en la banda de 868,0 MHz—868,6 MHz y que mantiene la comunicación a una distancia de hasta 2000 metros. La tecnología utiliza el método de acceso a múltiples canales por división de tiempo (TDMA): el intervalo de ping de los dispositivos es de 12 a 300 segundos dependiendo de la configuración. Jeweller cuenta con determinación de dispositivos y está encriptado con cifrado de bloques con una clave dinámica. El tiempo de recepción de la señal de alarma es inferior a 0,15 segundos. 
 OS Malevich es un sistema operativo de tiempo real (RTOS) que gestiona los paneles de control Hub, Hub Plus, Hub 2 y el repetidor de señal de radio ReX. Su mecanismo de distribución de tiempo de procesamiento y su modularidad son similares a Linux. El sistema operativo se comunica con el servidor en la nube a través de varios canales; gestiona el sistema de 150 dispositivos; puede enviar simultáneamente mensajes de alarma a través de canales IP, llamadas y enviar SMS; admite dispositivos de automatización y escenarios. OS Malevich es resistente a los virus y cuenta con mecanismos para responder a errores de software y ciberataques. El sistema se actualiza automáticamente (OTA).
 SmartDetect es un algoritmo que procesa la señal del sensor infrarrojo para la detección de amenazas. El algoritmo es utilizado por los detectores de movimiento infrarrojo: MotionProtect, MotionProtect Plus, MotionCam, CombiProtect y MotionProtect Outdoor. SmartDetect reacciona al movimiento humano, a la vez que ignora los animales y las falsas alarmas.
 LISA es un algoritmo de dos etapas para la prevención de falsas alarmas. El algoritmo analiza las señales de dos sensores infrarrojos de MotionProtect Outdoor y compara la similitud de sus formas. Mediante la realización de un análisis espectral de las señales para comparar sus componentes de frecuencia, el sistema puede distinguir un ser humano de la interferencia animal o de otro tipo.
 HazeFlow es un algoritmo para detectar incendios mediante la medición del nivel de humo y los cambios de temperatura. El sistema interconecta todos los detectores de incendios que señalan simultáneamente una amenaza mediante sirenas incorporadas, notificaciones de apps, SMS y llamadas telefónicas.
 SmartBracket es un panel de montaje para la instalación de detectores que no requiere desmontar la carcasa. En caso de algún desmantelamiento no autorizado del detector, la parte perforada del soporte activa el interruptor antisabotaje que provoca una señal de alarma.

Dispositivos 

 Hub 2 es un panel de control que coordina el funcionamiento de todos los dispositivos del sistema de seguridad con verificación visual de alarma. Al comunicarse con el servidor en la nube, el panel de control transmite alarmas a los usuarios (mediante notificaciones push en la aplicación, SMS y llamadas) y centrales receptoras de alarmas (a través de los protocolos Contact ID y SIA). En caso de apagón, la batería de reserva garantiza hasta 16 horas de funcionamiento autónomo. Hub 2 se conecta a Internet a través de Ethernet y 2G/3G (2 ranuras para tarjetas SIM). 
 Button es un botón de pánico inalámbrico con dos modos de funcionamiento: Pánico y Control. En el modo Pánico, Button pulsa llamadas para obtener ayuda (seguridad o copia de seguridad). En el modo Control, Button se puede configurar para iniciar un escenario: abrir/cerrar las cerraduras eléctricas, persianas enrollables, puertas, iluminación o calefacción. Button funciona a una distancia de hasta 1300 metros del hub. La duración de la batería es de hasta 5 años. 
 ReX es un repetidor de señal de radio que aumenta el rango operativo de los dispositivos. ReX puede controlar de forma independiente los dispositivos conectados y permite colocarlos a una distancia significativa del hub: en un edificio de oficinas de varias plantas, un edificio remoto o una planta de producción grande. Se pueden conectar hasta cinco ReX a un sistema de seguridad.
 MotionCam es un detector de movimiento con una cámara fotográfica para verificar alarmas. El detector permite a los usuarios verificar el motivo de una alarma mediante la visualización de una serie animada de fotos en la app Ajax. MotionCam cuenta con retroiluminación infrarroja para tomar fotos en la oscuridad, funciona hasta 4 años con baterías y se comunica con el hub a una distancia de hasta 1700 metros.  La primera foto se transmite en menos de 9 segundos, mientras que las alarmas se transmiten al instante. MotionCam es compatible con Hub 2.

Premios 
Ajax Systems recibió varios premios profesionales:

 En abril de 2017, Ajax Hub recibió premios en dos categorías "Mejor debut" y "Mejor producto innovador" en MIPS Securika, una exposición de tecnología y equipos para la seguridad y la protección contra incendios.
 En noviembre de 2017, el sistema Ajax fue reconocido como el Sistema de Alarma de Seguridad del Año en la exposición Internacional IFSEC.
 En septiembre de 2018, el sistema Ajax fue finalista en la exposición profesional de dispositivos de seguridad y seguridad de Intersec. 
 En octubre de 2018, el sistema Ajax ganó el premio Expoprotection Award de plata en la categoría de Seguridad y Extinción de Incendios.

Referencias 

Empresas de Ucrania
Empresas tecnológicas